Les Mains sales, pièce de théâtre française de Jean-Paul Sartre sortie en 1948 ;
 Les Mains sales, film français de Fernand Rivers et Simone Berriau, sorti en 1951 ;
 Les Mains sales (Le mani sporche), téléfilm italien d'Elio Petri diffusé en 1978.